Die Liste der Kommunen im Landkreis Trier-Saarburg enthält die Verbandsgemeinden und verbandsangehörigen Städte und Gemeinden im rheinland-pfälzischen Landkreis Trier-Saarburg.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Landkreis Trier-Saarburg

!Kommunen